Dornegg ist der Name folgender Orte:

 Dornegg (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dornegg (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil der Gemeinde Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Schloss Dornegg in Groß St. Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Dorneck